Чемпіонат Ірландії з футболу 2015 — 95-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Стартував 6 березня 2015 року та тривав до 30 жовтня 2015. Титул чемпіона захищав Корк Сіті, чемпіоном достроково став клуб Дандолк (11 титул).

Прем'єр-дивізіон

Клуби

Підсумкова таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2015

|}

Перший Дивізіон

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Плей-оф за підвищення у класі 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2015

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Рейтинг УЄФА
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Перший дивізіон Ірландії на soccerway 

2015 
Ірландія